SV Horn is een Oostenrijkse voetbalclub uit Horn in Neder-Oostenrijk, opgericht in 1922. De club speelt in de 2. Liga, de tweede klasse. Thuiswedstrijden worden gespeeld in de Waldviertler Volksbank Arena.

Geschiedenis
De club won in het seizoen 2007/08 de beker van Oostenrijk die dat jaar alleen voor de lagere clubs toegankelijk was vanwege de organisatie van het EK 2008. Over twee wedstrijden werd SV Feldkirchen verslagen. Hierna mocht SV Horn thuis een officieuze supercupwedstrijd spelen tegen landskampioen SK Rapid Wien (7-1 nederlaag). Ook werd de club driemaal kampioen in de Landesliga Niederösterreich.

In het seizoen 2011/2012 werd de club kampioen van de Regionalliga Ost. Daarna werden er barrage-wedstrijden gespeeld tegen WSG Swarovski Wattens, de kampioen van de Regionalliga West. De club declasseerde WSG Wattens door in twee wedstrijden de club uit het westen met 9-1 te verslaan. De club speelt daarom in het seizoen 2012/2013 voor het eerst zijn bestaan in de Erste Liga. In haar eerste seizoen handhaafde de club zich door te eindigen op de zevende plaats.

In 2015 degradeerde de club naar de Regionalliga. In de zomer van 2015 nam het familiebedrijf van Keisuke Honda een belang van 49% in de club. De vereniging keerde onder Japanse leiding in 2015 terug naar het tweede niveau. Opnieuw degradeerden de blauw-witten, maar promoveerden ook in het seizoen 2017/2018 weer terug naar de 2. Liga.

Erelijst 
Beker van Oostenrijk
 2008Landesliga Niederösterreich (niveau vier)
 1991, 1998, 2007Regionalliga Ost''' (niveau drie)
 2012, 2016, 2018

Eindklasseringen (grafisch) vanaf 1993

De 2. Liga stond tot en met 2018 als Erste Liga bekend.

Eindklasseringen

Horn
Sport in Neder-Oostenrijk